Культура Хорватии имеет долгую историю: хорваты населяют эту территории уже около 14 веков, но цивилизации, населявшую эту землю до них оказали важное влияние на культуру Хорватии.

Географическое положение Хорватии на перекрёстке различных культур предопределило её развитие. Территория нынешней Хорватии находилась на границе Западной Римской и Византийской империй, кроме того она располагалась на рубеже между Центральной Европой и Средиземноморьем.

Иллирийское движение, возникшее в 30—40-х годах XIX столетия, оказало важнейшее значение на развитие хорватской культуры. Была создана новая хорватская орфография, а также хорватский литературный язык (на основе штокавского диалекта). Наблюдался расцвет хорватской культуры во всех её сферах.

Наиболее же известным вкладом хорватов в современную культуру является галстук, который ведёт своё начало от хорватского кравата.

Древняя культура 
На территории Хорватии встречаются древние памятники эпохи палеолита, представляющие собой простые каменные или костяные предметы. Были найдены костяные останки неандертальцев (пещера Виндия, окрестности Крапины), которые обитали здесь 38 тысяч лет назад.

Культуры раннего неолита обнаружены на Хваре и других хорватских островах, а также на континенте. Энеолит представлен Вучедольской культурой.

Первыми обитателями этих земель в исторический период были племена иллирийцев (далматы), отождествляемые с племенами гальштатской культуры (XII—V вв. до н. э.).

Приблизительно в IV — III веке до нашей эры континентальные земли современной Хорватии были колонизированы кельтскими племенами; а побережье Далмации и острова — греками. Считается, что первая греческая колония на далматинских островах была основана выходцами из Сиракуз на Висе (Иссе) в IV веке до н. э. Кроме того, они основали Хвар (Pharos) и Корчулу (Corcyra Nigra), города на этих островах представляли собой города-государство и были достаточно изолированными.

В то время как на островах существовали греческие колонии, на континентальной части современной Хорватии располагались иллирийские центры. Их культура находилась под сильным влиянием греческого искусства, которому она во многом подражала.

Во II веке до н. э. территория Хорватии была завоёвана Римом, сначала Истрия (177 г. до н. э.), а затем и прочие земли. Римляне осваивали прибрежную территорию, превращая бывшие цитадели в города. Существовало не менее 30 городов в Истрии, Либурнии и Далмации, жители которых получили римское гражданство. Наиболее сохранились сети римских улиц (decumanus/cardo) в Epetion (Пореч) и Jader (Задар), а наилучшим образом сохранившиеся памятники римской культуры располагаются в Pola (Пула), включая и амфитеатр II века н. э..

В III века н. э. крупнейшим (около 40 000 жителей) и важнейшим центром Далмации был город Салона. Около города император Диоклетиан, предположительно родившийся в Салоне, построил свой дворец (около 300 года),считающийся наиболее сохранившимся дворцом периода Римской империи. В IV веке Салона становится христианским центром для всех западных Балкан. В городе были возведены многочисленные базилики и христианские некрополи, появились даже местные святые: святой Домн и святой Анастасий.

Одной из немногих сохранившихся базилик, образцов ранневизантийского искусства в Западной Европе, (не считая подобных в Равенне) является Евфразиева базилика в Порече VI века.

Раннее средневековье ознаменовалось великим переселением славян на территории в том числе и нынешней Хорватии, «Тёмные века» наложили и свой опечаток на культуру этих земель. В эту эпоху на адриатическом побережье наряду с италийскими городами формировались славянские, который за образец брали Венецию.

Крупным хорватским художником в эпоху Возрождения, учившимся в Падуе был Джорджо Скьявоне (1433 или 1436—1504).

Примечания

Ссылки 
 Croatian Art
 Собрание литературных произведений на хорватском языке

Культура Хорватии